Thierry – forma francese del nome Teodorico
 Augustin Thierry – storico francese
 Mélanie Thierry – attrice e modella francese